

Sciences, économie et société 
 Au sens propre, un filon est un gisement de matière contenu dans une autre matière, une ressource naturelle exploitable.
 Au sens figuré, un filon est une source profitable à exploiter dans le domaine intellectuel ou économique.

Culture et arts 
 Le Bon Filon est un film américain de James W. Horne, sorti en 1931.

Patronyme 

 Augustin Filon (1841-1916), précepteur du prince impérial et écrivain français ;
 Charles François Filon (1757-1832), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Gabriel-François Filon (1835-1898), enseignant et historien français ; 
 Giacomo Filon da Balduina (1900-1948), prêtre catholique italien, capucin, reconnu vénérable catholique;
  (1875-1937), mathematicien anglais.